Altobelli puede hacer referencia a:
 Alessandro Altobelli, futbolista italiano.
 Joe Altobelli, exbeisbolista y entrenador estadounidense.
 Leonel Altobelli, futbolista argentino.
 Mattia Altobelli, futbolista italiano.